Collegio elettorale di Sannazzaro de' Burgondi – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Sannazzaro de' Burgondi – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Sannazzaro – collegio elettorale del Regno di Sardegna